Катаевцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Катаевцы — деревня в Зуевском районе Кировской области.
 Катаевцы — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.